Zum Stichwort Mutter und Kind siehe:
 Hilfswerk Mutter und Kind der nationalsozialistischen Volkswohlfahrt im Dritten Reich
 Bundesstiftung Mutter und Kind, Bundesstiftung zur Unterstützung von Müttern in Not
 Gesetz zur Errichtung einer Stiftung „Mutter und Kind – Schutz des ungeborenen Lebens“, zur Errichtung der Bundesstiftung Mutter und Kind
 Schweizerische Hilfe für Mutter und Kind, Stiftung
 Mutter und Kind (Epos), Epos von Friedrich Hebbel aus dem Jahr 1857
 Mutter und Kind (1924), deutscher Spielfilm von Carl Froelich aus dem Jahr 1924
 Mutter und Kind (1934), deutscher Spielfilm von Hans Steinhoff aus dem Jahr 1934
 Mutter und Kind (Freiplastik) in Brandenburg
Siehe auch:
 Stillende Mutter mit Kindern
 Grab von Mutter und Kind